Назарій Богданович Михайлюк ( 17 червня 1986, Івано-Франківськ) — лектор міжнародного рівня, лікар-стоматолог, співзасновник мережі стоматологічних клінік, навчального центру та лабораторії.

Життєпис 
Народився 17 червня 1986 року у місті Івано-Франківськ. У 1—3 класах навчався у ліцеї № 6 імені Івана Ревчука Івано-Франківської міської ради, згодом батьки віддали Назарія у ліцей № 23, де він провчився у 5—10 класах. У 16 річному віці Назарій вирушає до США, де навчається в 11 класі школи в Веніта (Орегон) за програмою обміну Flex. Бажання стати стоматологом з'явилися в результаті спостереження за роботою батька.

2008 — закінчив Івано-Франківський державний медичний університет.

2010 — створив M.Vision Academy і організував курси для стоматологів «Підготовка зуба під мікроскопом для препарування під повну коронку».

2011 — проведення нових курсів — «Фото-відео документація в стоматології. Мікроскопічний підхід», «Загальна реабілітація від А до Я», «Непряма реставрація від макро до мікро. Підхід MicroVision».

2013 — розробив ручний інструмент для остаточного препарування (долото для зняття емалі — Deppeler) — розробив набір емалевих ножів з швейцарською компанією Deppeler та розпочав тісну співпрацю по розробці новітніх інструментів у стоматології. Розробив комплект для препарування M.Vision для вінірів і он-лей-вкладок (Komet); публікація у журналі з косметичної стоматології AACD; експерт DentalXP.

Член команди DSD. Експерт онлайн-курсів самостійного підвищення кваліфікації DentalXP. Афіліативний учасник швейцарської незалежної громадської школи EAED ().

З 2017 року працює у клініці..

Міжнародна діяльність 
1-й міжнародний виступ Назарія відбувся 17 червня 2011 р. у місті Тірреніа в Італії.

Неодноразово Назарій читає лекції в університетах Нью-Йорку, Філадельфії, Лос-Анджелес, Гонконгу.

Співпрацює з Міжнародними компаніям, являється опініон-лідером для компаній 3Shape, DMG, Deppeler, Modjaw.

2022 рік Назарій в 16-ий раз вирушив до Америки (Лас-Вегасу) з метою проведення навчальних та технічних курсів, демонструючи майстерність українських спеціалістів.

Публікації 
 DENTISTERIE NUMÉRIQUE: le flux de travail de M.Vision / DANS LA TRANSFORMATION DU SOURIRE
 Digital and microscopic tools for ultimate esthetics and precision
 Interdisciplinary Esthetic Restorative Dentistry: The Digital Way
 Le flux de travail numérique dans le cadre d'une réhabilitation du sourire.

Громадянська позиція 
У 2022 році ініціював стоматологічні санкції проти країни-агресора Росії, яка 24 лютого розпочала війну проти України. Назарій провів роботу з іноземними колегами-стоматологами з різних країн світу, щоб зупинити агресію Росії. Понад 120 стоматологів світу підписали звернення до медичних компаній, щоб вони зупинили співпрацю з Росією.

У серпні 2022 на Міжнародному стоматологічному конгресі виголосив промову про війну в Україні та зібрав 500 000 гривень для ЗСУ. Вилучені кошти передані для купівлі двох авто для бійців, які захищають Україну від російської агресії.

Родина 
Батько — Михайлюк Богдан Михайлович, зубний технік, учасник міжнародної групи Oral Design, лектор міжнародного рівня.

Мати — Мелінишин Галина Василівна, фармацевт.

Сестра — Михайлюк Оксана Богданівна, лікар-стоматолог, інфлуенсер.

Нагороди 
 «Doctor-to-doctor words TOP-100»

Примітки 

Українські стоматологи
Українські винахідники